Dubai Tennis Championships 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2018 z cyklu Dubai Tennis Championships rozgrywany w dniach 26 lutego–3 marca 2018 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 3 057 135 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich